Старые Зюри  () — село в Тюлячинском районе Республики Татарстан, административный центр Старозюринского сельского поселения.

География 
Расположено на реке Мёша, в 9 км от районного центра Тюлячи.

Административно-территориальная принадлежность 
До 1920 года населённый пункт входил в Елышевскую волость Мамадышского уезда Казанской губернии. С 1920 года — в составе Мамадышского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года — в Сабинском районе, с 10 февраля 1935 года — в Тюлячинском, с 12 октября 1959 года в Сабинском, с 4 октября 1991 года вновь в составе Тюлячинского района.

История села 
Основано в период Казанского ханства, на месте села в Казанском ханстве располагался город — центр Зюрейской даруги. 
В XVIII — 1-й половине XIX вв. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, портняжно-шапочным промыслом. В начале XX века функционировали мечеть, 2 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1319 дес.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Старые Зюри Мамадышского уезда Казанской губернии жили 593 человека (265 мужчин и 328 женщин), все мусульмане.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в селе проживало 383 человека, преобладающая национальность — татары (99%).

Инфраструктура 
Имеются средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры со спортзалом, библиотека, мечеть, несколько магазинов, хоккейная площадка с утеплённым вестибюлем.
Улицы: Казанская, Луговая, Новая, Речная, Центральная, Школьная, Молодёжная.

Памятники и памятные места 
 На северной окраине села, неподалеку от левого берега Мёши, находится старое кладбище, на котором сохранился мусульманский камень первой половины ХVІ века.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Тюлячинского муниципального района

Населённые пункты Тюлячинского района